Hashagen ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Hashagen (1885–1947), deutscher  Marineoffizier und U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg
 Friedrich Hashagen (1841–1925), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Janina Marahrens-Hashagen (* 1956), deutsche Unternehmerin und Präses der Handelskammer Bremen
 Justus Hashagen (1877–1961), deutscher Historiker
 Klaus Hashagen (1924–1998), deutscher Komponist
 Ulf Hashagen (* 1961), deutscher Wissenschaftshistoriker